Breyner Bonilla (1986) – calciatore colombiano
Ismael Bonilla (1978-2020) – pilota motociclistico spagnolo
Víctor Bonilla (1971) – calciatore colombiano